Спокан:

 Спокан — аэропорт в штате Вашингтон, США.
 Спокан — город в штате Вашингтон, США.
 Спокан — город в штате Миссури, США.
 Спокан — округ в штате Вашингтон, США.
 Спокан — река в США.
 Спокан — индейский народ в штате Вашингтон, США.
 Спокан — индейская резервация в штате Вашингтон, США